Прогрессист может означать:

 Сторонник прогрессивизма 

 Член Прогрессивной партии (Россия, с 1912 г.)

См. также 
 Прогрессоры